Джордж Уэбб Медли (, 31 июля 1826, Лондон — 29 ноября 1898, там же) — английский шахматист (мастер) и шахматный функционер.

Биография 
Родился в лондонском районе Хакни в семье биржевого брокера. С 1828 по 1841 гг. вместе с родителями жил на Ямайке, откуда была родом его мать.

По возвращении в Англию окончил школу «Willesden House Classical School». Во время обучения в школе увлекся шахматами. Вместе со своим братом Джоном Р. Медли участвовал в лондонских турнирах (самый сильный из них — турнир ресторана «Ries Divan» 1849 г., в котором братья дошли до финала, где оба уступили Г. Боклю).

Медли занимал высокие посты в основанной Г. Стаунтоном Британской шахматной ассоциации (первой профессиональной шахматной организации в мире). В 1862, 1866 и 1868 г. избирался президентом этой организации, в 1872 г. — вице-президентом.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Дж. У. Медли в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. У. Медли на сайте 365Chess

Родившиеся 31 июля
Родившиеся в 1826 году
Родившиеся в Лондоне
Умершие 29 ноября
Умершие в 1898 году
Умершие в Лондоне
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XIX века
Шахматные функционеры